Nørreskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nørreskov (Aabenraa Sogn) – et areal i Aabenraa Sogn, Aabenraa Kommune
 Nørreskov (Engestofte Sogn) – en bebyggelse i Engestofte Sogn, Guldborgsund Kommune
 Nørreskov (Gødvad Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gødvad Sogn, Silkeborg Kommune
 Nørreskov (Holbøl Sogn) – en bebyggelse i Holbøl Sogn, Aabenraa Kommune
 Nørreskov (Horsens Kommune) – et areal i Underup Sogn og Østbirk Sogn - Horsens Kommune
 Nørreskov (Klakring Sogn) – en bebyggelse i Klakring Sogn, Hedensted Kommune
 Nørreskov (Landet Sogn) – en bebyggelse og skovområde i Landet Sogn på Tåsinge, Svendborg Kommune
 Nørreskov (Lidemark Sogn) – et areal i Lidemark Sogn, Køge Kommune
 Nørreskov (Løjt Sogn) – en bebyggelse i Løjt Sogn, Aabenraa Kommune
 Nørreskov (Rise Sogn) – en bebyggelse i Rise Sogn, Aabenraa Kommune
 Nørreskov (Skorup Sogn) – et areal i Skorup Sogn, Silkeborg Kommune
 Nørreskov (Skørping Sogn) – et areal i Skørping Sogn, Rebild Kommune
 Nørreskov (Støvring Sogn) – et areal i Støvring Sogn, Randers Kommune
 Nørreskov (Sønder Stenderup Sogn) – et areal i Sønder Stenderup Sogn, Kolding Kommune
 Nørreskov (Sønder Vissing Sogn) – et areal i Sønder Vissing Sogn, Horsens Kommune
 Nørreskov (Torrild Sogn) – et areal i Torrild Sogn, Odder Kommune
 Nørreskov (Ullerup Sogn) – en bebyggelse i Ullerup Sogn, Sønderborg Kommune
 Nørreskov (Undløse Sogn) – en bebyggelse i Undløse Sogn, Holbæk Kommune
 Nørreskov (Varnæs Sogn) – en bebyggelse i Varnæs Sogn, Aabenraa Kommune
 Nørreskov (Øster Løgum Sogn) – en bebyggelse i Øster Løgum Sogn, Aabenraa Kommune
 Nørreskov (Holbæk Kommune) – skov i Holbæk Kommune

Nørreskoven kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Nørreskoven (Als) – en skov i Egen og Notmark Sogne på Als, Sønderborg Kommune
 Nørreskoven (Esbjerg) – en skov og park i Gjesing, Esbjerg Kommune, del af Gjesing Plantage
 Nørreskoven (Værløse) – et skovområde ved Furesø
 Nørreskoven (Vejle) – en skov ved Vejle.